Бетани Матек Сандс и Луција Шафаржова су освојиле турнир. У финалу су савладале Кејси Делакву и Јарославу Шведову са 3:6, 6:4, 6:2.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Извори 

 Резултати такмичења на сајту wtatennis.com

Отворено првенство Француске у тенису — женски парови
Отворено првенство Француске у тенису 2015.